Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 - Série A1 ist die elfte Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wird.

Termin 

Der Terminkalender für die Saison 2023 der Série A1 wurde am 20. Dezember 2022 von der CBF bekanntgegeben, demnach diese am 24. Februar 2023 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 17. September 2023 mit dem letzten Finalspiel beendet werden soll.

Teilnehmende Vereine

Modus 

Wie im Vorjahr wird die Qualifikationsrunde in einem Gesamtklassement bestritten, in dem die sechzehn teilnehmenden Vereine je einmal gegeneinander antreten und somit mindestens fünfzehn Spiele bestreiten. Die besten acht qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, in der die Auswärtstorregelung nicht angewandt wird. Beide Finalisten kommen am Saisonende deshalb auf maximal einundzwanzig Spiele. Die Anzahl der Abstiegsplätze beträgt vier. Die beiden Meisterschaftsfinalisten qualifizieren sich für die Copa Libertadores Femenina 2024, wie sich auch alle zwölf Nichtabsteiger für die Supercopa do Brasil Feminino der Folgesaison qualifizieren. Der Spielplan der Qualifikationsrunde wurde am 17. Februar 2023 vorgestellt.

Qualifikationsrunde

Saison 2023 

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 - Série A2
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 - Série A3
 Supercopa do Brasil de Futebol Feminino 2023
 Campeonato Brasileiro Série A 2023 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2023
B